Капітолій — будівля Конгресу США, розташована на Капітолійському пагорбі в центрі міста Вашингтон.
 Адміністративна будівля штату у столицях деяких штатів США 
 Капітолій — один із 7 пагорбів, на яких звели Рим.
 Капітолій (Гавана) — парламент Куби.
 Капітолій — гора в Ельських горах, Скелясті гори (штат Колорадо, США)

Див. також 
 Каптол (значення)

Посилання 
 Капітолій  //